Антонио Фоссон (; род. 11 октября 1951, Ивреа) — итальянский хирург и политик, губернатор Валле-д’Аоста (2018—2019).

Биография 
Родился 11 октября 1951 года в Иврее, сам из Айяса, по профессии хирург. С 1977 по 2003 года работал в  в Аосте, с 2011 года на пенсии. В 2003 году впервые избран в  от местной партии Союз долины Аосты, вошёл в региональную администрацию и до 2008 года являлся асессором по здравоохранению и социальной политике. С 2008 года состоял в Сенате Италии, в 2013 году вновь избран в региональный совет по списку Союза долины Аосты. 27 октября 2016 года вместе с Клаудио Рестано учредил новую фракцию , которая после реорганизаций и коалиционных перегруппировок оформилась 20 сентября 2017 года в конфигурации Area Civica--Pour Notre Vallée. 20 мая 2018 года переизбран в региональный совет уже в составе этой политической силы и 26 июня того же года стал председателем совета. 10 декабря 2018 года региональный совет большинством 18 против 17 проголосовал за недоверие региональной администрации Николетты Спельгатти и избрал Фоссона новым губернатором.

16 декабря 2019 года Фоссон и два асессора его администрации —  (по туризму и культурному наследию) и Стефано Борелло (по общественным работам) — ушли в отставку ввиду начавшегося расследования по обвинению в получении поддержки ндрангеты на региональных выборах 2018 года в обмен на встречную политическую поддержку впоследствии (в итальянском уголовном праве — ).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники вузов Италии
Хирурги Италии
Политики XXI века
Члены партий Италии
Сенаторы Итальянской Республики
Губернаторы Валле-д’Аоста